Riedlham ist der Name folgender Orte:

 Riedlham (Oberbergkirchen), Ortsteil von Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Riedlham (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Redlham
 Riedlkam